Moyenneville (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Moyenneville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Moyenneville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia